Deimaco – personaggio della mitologia greca, uno dei re di Tricca, in Tessaglia. Padre di Deileone, Flogio e Autolico
 Deimaco – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Neleo re di Pilo e di Clori che furono uccisi da Eracle